Xiao kan bland annat syfta på:

Xiao (namn), kinesiskt efternamn
Xiào, sonlig lydnad, en central värdering i konfucianismen;
Xiao (flöjt), ett kinesiskt musikinstrument;
Xiao, Suzhou, ett härad i Anhui-provinsen i östra Kina;
Xiaofloden, en biflod till Xiangfloden i Hunan-provinsen.

Se även 
 Xiaoxiang (olika betydelser)

WP:Projekt Kina